World on Fire of Worlds on Fire kan verwijzen naar:
 Worlds on Fire, een ep van Duncan Laurence
 Your World on Fire, een album van de Amerikaanse band In Fear and Faith
 World's on Fire, eerste live-album van The Prodigy
 World on Fire (Slash), een album van Brits-Amerikaanse muzikant Slash
 World on Fire (Daredevil), een aflevering van de televisieserie Daredevil
World on Fire (serie), een tv-serie uitgezonden door BBC One